Desa Ketegan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ketegan (administrativ by i Indonesien, lat -7,49, long 112,69), Jawa Timur, 
 Desa Ketegan (administrativ by i Indonesien, lat -7,71, long 112,95), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar